Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Direct Line International Championships 1999, що відбувся удвадцять п'яте в місті Істборн (Англія). Маріан де Свардт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Де Свардт грала в парі з Оленою Татарковою і вони досягнули півфіналу, де їх перемогли Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова. Новотна грала в парі з Наташою Звєрєвою і вони знялися під час фінального матчу проти пари Хінгіс і Курнікова, після поразки в першому сеті з рахунком 4–6.

Сіяні пари 

  Яна Новотна /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Мартіна Хінгіс /  Анна Курнікова (чемпіонки)
  Александра Фусаї /  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Я Новотна Н Звєрєва
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Д Грем Л Макніл
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Адамс Ч Рубін
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Арендт М Боллеграф
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= О Лиховцева А Суґіяма
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л Нейланд А Санчес Вікаріо
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Макквіллан К Мораріу
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= К Мартінес П Тарабіні
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= М де Свардт О Татаркова
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Ж Пуллен Л Вудрофф
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=1
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Kunce К По
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= А Фусаї Н Тозья
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М Мурич Х Пападакі
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Кетцер Л Реймонд
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= І Спирля К Віс
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М Хінгіс А Курнікова
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Я Новотна Н Звєрєва
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Адамс Ч Рубін
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=4
| RD2-team03= О Лиховцева А Суґіяма
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= К Мартінес П Тарабіні
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М де Свардт О Татаркова
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Kunce К По
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Кетцер Л Реймонд
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М Хінгіс А Курнікова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Я Новотна Н Звєрєва
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К Мартінес П Тарабіні
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М де Свардт О Татаркова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М Хінгіс А Курнікова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Я Новотна Н Звєрєва
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=r
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= М Хінгіс А Курнікова
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2= 
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 

  Кетрін Берклей /  Керрі-Енн Г'юз (1-ше коло)
  Міхо Саекі /  Анн-Гель Сідо (1-ше коло)

 Кваліфікувалися 
  Мая Мурич /  Хрістіна Пападакі

Кваліфікаційна сітка

{{8 Команд без 3-го
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Кетрін Берклей Керрі-Енн Г'юз
| RD1-score1=7
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Емі Фрейзер Каті Шлукебір
| RD1-score2=9
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Мая Мурич Хрістіна Пападакі
| RD1-score3=8
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Лаура Голарса Катарина Среботнік
| RD1-score4=5
| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Мір'яна Лучич-Бароні Samantha Smith
| RD1-score5=5
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Амелі Кокто Емілі Луа
| RD1-score6=8
| RD1-seed7= 
| RD1-team7={{nowrap| Джанет Лі Тамарін Танасугарн}}
| RD1-score7=8| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Міхо Саекі Анн-Гель Сідо
| RD1-score8=2
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Емі Фрейзер Каті Шлукебір
| RD2-score1=4
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Мая Мурич Хрістіна Пападакі| RD2-score2=8'''
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Амелі Кокто Емілі Луа
| RD2-score3=6
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=

Посилання 
Direct Line International Championships 1999 Doubles Draw 

Britannic Asset Management International Championships
Парний розряд